Ребиндер — фамилия:

 Ребиндер — дворянский род.

Известные представители:
 
 Ребиндер, Алексей Максимович (1795—1869) — генерал-лейтенант.
 Ребиндер, Альфред Карлович (1817—1883) — барон, генерал-майор, член Верховного суда Финских войск; участник обороны Севастополя; Георгиевский кавалер; № 9826; 26 ноября 1855.
 Ребиндер, Борис Борисович (1776—1848) — генерал-майор, Астраханский комендант.
 Ребиндер, Василий Михайлович (1726—1800) — действительный тайный советник, сенатор, шталмейстер императрицы Екатерины II;
 Ребиндер, Ганс Вильгельм (1728—1779) — статский советник, российский резидент в Данциге;
 Ребиндер, Григорий Максимович (?—1876) — начальник жандармского округа в Омске, генерал-майор.
 Ребиндер, Ермолай Иванович — генерал-майор, Георгиевский кавалер (полковник; № 3893; 26 ноября 1826).
 Ребиндер, Иван Михайлович (1733—1792) — генерал-поручик, нижегородский генерал-губернатор.
 Ребиндер, Константин Григорьевич (1814—1886) — генерал от инфантерии, генерал-адъютант, член Государственного совета и управляющий Кабинетом Его Императорского величества;
 
 
 Ребиндер, Отто Оттович (?—?) — Генерального штаба полковник, 1817 — окончил Финляндский кадетский корпус, 1831 — дивизионный квартирмейстер 10-й пех. див.; уволен в 1835 г.
 Ребиндер, Пётр Александрович (1898—1972) — советский учёный, физикохимик.
 Ребиндер, Роберт Иванович (1777—1841) — граф, министр-статс-секретарь по делам Великого княжества Финляндского, член Государственного совета.
 Ребиндер, Фердинанд Фёдорович (? — не ранее 1856) — генерал-майор, командир лейб-гвардии Финляндского полка, Георгиевский кавалер (полковник; № 8859; 1 февраля 1852).

Примечания